Беджиховиці-Ґурні () — село в Польщі, у гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Єленьоґурського воєводства.

Примітки 

Села Зґожелецького повіту